Six navires de lUS Navy ont porté le nom dUSS Patapsco, d'après la rivière Patapsco:

 l, un sloop dont la construction est lancée sous le nom de USS Chesapeake, mais qui est renommé avant la fin du chantier;
 l;
 l;
 l, un monitor cuirassé qui sert durant la guerre de Sécession;
 l, un remorqueur qui sert de 1911 à 1936;
 l, un navire-citerne qui sert durant la Seconde Guerre mondiale, la guerre de Corée et la guerre du Viêt Nam.

Patapsco